Серге́й Алекса́ндрович Киселёв (род. 5 мая 1978 года, Горький, Горьковская область, РСФСР, СССР) — российский  хоккеист.

Биография 
Воспитанник горьковской хоккейной школы, с 1994 года вошёл в состав клуба «Торпедо» (игравшего в Межнациональной хоккейной лиге) и «Торпедо-2» (в Российская хоккейная лига (1996—1999)|РХЛ). После сезона 1996/1997, в течение которого играл за заволжский «Мотор», вернулся в областной центр, в «торпедовские» коллективы (в сезоне 1998/1999 «Торпедо» завоевало право выступать в Суперлиге).

В сезоне 2000/2001 перешёл в состав воскресенский «Химик» и до 2007 года в основном представлял клубы высшей и первой лиг российского чемпионата — кирово-чепецкую «Олимпию» (2002—2004), клуб «Дмитров» (2004/2005), клуб «Белгород» (2005/2006) и саратовский «Кристалл» (2005—2007).

В сезоне  впервые принял участие в чемпионате Белоруссии в составе минского «Динамо». В период с 2007 по 2010 годы играл в чемпионате Белоруссии в составе могилёвского клуба «Химволокно».

С 2012 года тренирует юношеские команды Нижнего Новгорода.

Ссылки 
 
 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты России
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Чайка»
Игроки ХК «Мотор» Заволжье
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Олимпия» Кирово-Чепецк
Игроки ХК «Дмитров»
Игроки ХК «Белгород»
Игроки ХК «Кристалл» Саратов
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Могилёв»